Клишово:
 Клишово —  село в Оргеевском районе Молдавии
 Клишово —  деревня в Псковской области России, Ядровская волость Псковского района